CCVP steht für:

 Cisco Certified Voice Professional (heute: Cisco Certified Network Professional for Voice), siehe Liste der IT-Zertifikate#Cisco-Zertifizierungen
 Computer-Controlled Video Perimetry

Abkürzung